Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 11-es, továbbá 11A, 11B, 11E, 11G, 11i, 11M, 11R, 11T, 11Y, illetve GY11-es, M11-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 11-es busz (Balatonfüred)

 11-es busz (Bátonyterenye)
 11A busz (Bátonyterenye)

 11-es busz (Békéscsaba)megszűnt

 11-es busz (Budapest)
 11-es busz (Budapest, 1928–1931)megszűnt
 11A busz (Budapest, 1977–1979)megszűnt
 11M busz (Budapest, 2005)megszűnt
 GY11-es busz (Budapest)megszűnt 1966-ban

 11-es busz (Cegléd)

 11-es busz (Debrecen)
 11A busz (Debrecen)megszűnt
 11G busz (Debrecen)
 11Y busz (Debrecen)megszűnt

 11-es busz (Dunaújváros)

 11-es busz (Eger)
 11A busz (Eger)megszűnt
 11i busz (Eger)megszűnt

 11-es busz (Esztergom)

 11-es busz (Gödöllő)megszűnt

 11-es busz (Győr)
 11Y busz (Győr)
 11A busz (Győr)megszűnt
 11E busz (Győr)megszűnt
 11R busz (Győr)megszűnt

 11-es busz (Kaposvár)
 11A busz (Kaposvár)
 11Y busz (Kaposvár)

 11-es busz (Kecskemét)
 11A busz (Kecskemét)

 11-es busz (Miskolc)

 11-es busz (Nyíregyháza)

 11-es busz (Pécs)

 11-es busz (Salgótarján)
 11A busz (Salgótarján)
 11B busz (Salgótarján)
 11C busz (Salgótarján)megszűnt
 11Y busz (Salgótarján)

 11-es busz (Sopron)
 11A busz (Sopron)
 11Y busz (Sopron)

 11-es busz (Szeged)megszűnt
 11A busz (Szeged)megszűnt
 11Y busz (Szeged)megszűnt
 M11-es busz (Szeged)megszűnt

 11-es busz (Székesfehérvár)
 11A busz (Székesfehérvár)
 11G busz (Székesfehérvár)

 11-es busz (Tatabánya)

 11-es busz (Várpalota)
 11Y busz (Várpalota)

 11-es busz (Veszprém)
 11A busz (Veszprém)megszűnt temetői járat
 11T busz (Veszprém)temetői járat

 11-es busz (Zalaegerszeg)
 11A busz (Zalaegerszeg)
 11Y busz (Zalaegerszeg)